Francisco Javier Antón Díaz (Dos Hermanas, provincia de Sevilla, 18 de septiembre de 1974), más conocido como Javián, es un cantante, guitarrista, compositor y empresario español que se dio a conocer como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Ha participado en musicales y cortometrajes.

Biografía 
Desde muy pequeño se interesó por la música comenzando como guitarrista en bandas de heavy-rock.

Tiene una hija, Alexandra. Su  pareja, Paqui, lidera la "Orquesta Ilusiones". Reside en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Paralelamente a su carrera en el mundo de la música, realizó estudios de ingeniería técnica industrial en la rama de electrónica.

Trayectoria profesional 
La oportunidad le llegó en 2001 con la exitosa primera edición de Operación Triunfo en TVE. Tras ser expulsado de la Academia, continuó participando en los discos que este programa lanzó al mercado. 

Ese mismo año protagonizó junto a sus compañeros de academia diversos anuncios de televisión. Apareció regularmente en el programa Triunfomanía en TVE que seguía la vida de los concursantes después del programa, realizó la multitudinaria gira por todo el país junto a sus compañeros y también apareció en el filme distribuido por Filmax, OT: la película.

En 2002 entró a formar parte del grupo Fórmula Abierta hasta finales de 2004, junto con Mireia Montávez, Alex Casademunt y Geno Machado. Algunas de las canciones de esta banda que presentó tres discos fueron auténticos éxitos de verano. Destacan los hits "Te quiero más", "Hello my friends", "Ya llegó el carnaval" o "Qué calor". Todas aparecen en conocidos recopilatorios y son temas populares. 

El grupo realizó más de 300 conciertos durante esos años, promocionó sus discos por todas las cadenas de televisión locales, autonómicas y nacionales y sonó en las principales emisoras del país. Algunos de sus temas son también sintonía de anuncios de televisión. Su primer disco fue certificado en España como Disco de Platino.

En 2007 participó en el reality Supervivientes. Perdidos en Honduras.

En 2010 participó en el reality Gran Hermano: El reencuentro.

Participó en varios musicales como "Peter Pan", "Judas: El Musical" y "Aplauso".

Javián es también empresario. Tiene dos heladerías, una en el centro comercial Punta Almenara y otra en la calle Ancha de Punta Umbría, las heladerías Ferretti.

En 2015 compagina este trabajo con sus actuaciones en tres bandas: La Mafia Rock Band, La Reina versiones de Queen y El regreso de la Década en vivo. En 2016 deja de formar parte de esta última.

En 2016 participa en el documental OT: El reencuentro de  TVE y en un concierto celebrado bajo el mismo nombre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En 2017 participó con un pequeño papel en la web serie Mambo protagonizada por David Sainz, publicada en Youtube y creada por la productora española de webseries Diffferent (conocida por la web serie Malviviendo publicada en Youtube y más recientemente por Grasa publicada en Playz, la página web de series de online de TVE, y Youtube).

En la actualidad 

En otoño del mismo año presenta el sencillo "No somos héroes" en solitario. El cantante inicia la promoción de este trabajo en medios de comunicación.

"No somos héroes" resulta seleccionada entre las treinta canciones del Eurocasting organizado por RTVE para el Festival de la Canción de Eurovisión 2017.

Actualmente compagina su trabajo como empresario con 5 proyectos musicales: La mafia rock band, La reina versiones de Queen, Deaf Leopard, Formula Abierta y JaviAn live.

Actualmente forma parte desde 2017 del grupo musical Fórmula Abierta, al no salir elegido como representante por España para el Festival de la Canción de Eurovisión 2017.

En 2022 comienza a formar parte del grupo La Edad De Oro del Pop Español, junto a Pablo Perea (La Trampa), Rafa Blas (ganador de La Voz España en su primera edición) y Patricia Aguilar (Tu cara no me suena todavía). Interpretan canciones pop y rock en castellano de las décadas 80 y 90 en una gira muy intensa por toda España.

Discografía

Fórmula Abierta 

 2002: Aún hay más
 2003: La verdad
 2004: Fórmula 04
 2016:  Àlex Casademunt, Geno Machado, Javián, Mireia Montávez. 2016 Recopilatorio grandes éxitos de Fórmula Abierta 

Singles:
 2002: Te quiero más
 2002: Mi cruz, mi fe
 2002: Dile si al amor
 2003: Hello my friends
 2004: Ya llegó el carnaval
 2004: Qué calor
 2004: Salsa para vivir
 2018: Sin conexión
 2019: Si tu vuelves

En solitario 
 2009: Radio Pobreza (disco solidario Canción para un niño en la calle del proyecto Carumanda. Tiendas Mango)
 2016: No somos héroes
2019: Ángel o Diábolo

Colaboraciones 
 2016: Quiero vivir la vida amándote (con Verónica Romero)
 2016: Se me olvidó otra vez (con Geno Machado)
 2017: Xota Delira (con Mireia Montávez)
 2018: Hologramas (con Invert)

Operación Triunfo 
 2001 - Operación triunfo: Discos de las galas (Vale Music)
 Gala 1: Mira, ven ven (con David Bisbal y Àlex Casademunt)
 Gala 2: It's gonna be me (con Juan Camus y Alejandro Parreño)
 Gala 3: Mariana mambo (con David Bustamante y Àlex Casademunt)
 Gala 4: La última noche
 Gala 8: Vivir sin aire (incluida en el CD OT: Las 50 mejores actuaciones de las galas)
 2001 - Mi música es tu voz (single) (Vale Music)
 2001 - Operación triunfo: El álbum (Vale Music) - En Navidad (con David Bustamante, Àlex Casademunt y Rosana), Mi música es tu voz, Lucharé hasta el fin, Dile que la quiero con David Civera, Oh happy day, Feliz Navidad, Do they know it's Christmas?
 2002 - Operación triunfo canta Disney (Vale Music) - Busca lo más vital no más (con Àlex Casademunt) y Quiero ser como tú
 2002 - Operación triunfo: el disco del deporte (Vale Music) - Go west (con Mireia Montávez, Naím Thomas y Verónica Romero), Vivimos la selección y Puedes llegar
 2002 - Operación triunfo: el álbum de Eurovisión (Vale Music) - Canta y sé feliz en el Popurrí de Eurovisión
 2002 - Operación triunfo: en concierto (Vale Music)
 2002 - Vivimos la selección (single) (Vale Music)
 2002 - Todos contra el fuego (single) (Vale Music)
 2003 - Generación OT: Juntos (Vale Music) - Dame agüita fresca (con Miguel Ángel Silva y Tessa)
 2003 - Generación OT: En concierto (Vale Music)
 2003 - Peter Pan: el musical (Vale Music)
 2006 - Las 100 mejores canciones de la historia de OT (Universal y Sony Music)
 2008 - SingStar OT (videojuego-PS2) (Universal)
 2016 - OT El Reencuentro (CD + DVD) (Universal)

Videoclips 
En grupos
 2002: Te quiero más (Formula Abierta)
 2002: Mi cruz, mi fe (Formula Abierta)
 2003: Hello my friends (Formula Abierta)
 2014: La Mafia Rock Band
 2015: Last Christmas (El Regreso de La Década en Vivo)
 2016: La chica que yo quiero 'Made In Spain (El Regreso de La Década en Vivo)
 2018: Sin conexión (Formula Abierta)
 2019: Si tu vuelves (Formula Abierta)En solitario'''
 2016: No somos héroes''
2019: Ángel o Diábolo

Musicales 
 2002 - 2004: Peter Pan: El Musical (como jefe indio)
 2005 - 2006: Judas: El Musical (como Jesús de Nazaret)
 2014 - 2015: Aplauso: El Musical

Filmografía

Cine 

 2002: OT: La película. Dirigida por Paco Plaza y Jaume Balagueró
 2003: Mil razones y una vaca (Cortometraje). Dirigido por Pedro Llamas
 2003: Colours (Cortometraje con Antonia San Juan, Cristina Rota, Alex Casademunt, Merche o Tony Aguilar)

Televisión 
 2001 - 2002 - Operación Triunfo (TVE). Concursante 
 2002 - Triunfomanía (TVE). Programa semanal
 2002 - Gala Bustamante y amigos (TVE). Gala especial
 2002 - Gira Operación Triunfo En Concierto (TVE). Concierto
 2007 - Supervivientes. Perdidos en Honduras (Telecinco). Concursante
 2011 - El Reencuentro: 10 años después (Telecinco). Concursante
 2009 - 2016 - Qué tiempo tan feliz (Telecinco). Invitado a homenajes
 2016 - OT: El Reencuentro (TVE). Documental
 2016 - Gala 60 Aniversario de TVE (TVE). Gala especial
 2017 - Mambo (Playz). Aparición como Javián
 2021 - Top Star ¿Cuánto vale tu voz? (Telecinco). Concursante

Publicidad 
 2001 - El Corte Inglés. Campaña de Navidad junto a sus compañeros de OT.
 2002 - Multiópticas. Junto a sus compañeros de OT.
 2002 - Ministerio de Medio Ambiente. Campaña "Todos contra el fuego" junto a sus compañeros de OT.
 2002 - Junta de Andalucía. Campaña "Andalucía, una y tuya es" (con David Bisbal, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Rosa López y Natalia).
 2002 - Pringles. "Te quiero más" de Fórmula Abierta fue la banda sonora del popular anuncio.
 2004 - Zumosol. "Te quiero más" de Fórmula Abierta fue readaptada para el anuncio en el que aparece Edurne.
 2004 - 2007 - Ministerio de Medio Ambiente. "Qué calor" de Fórmula Abierta fue banda sonora de la campaña veraniega contra incendios.

Referencias

Enlaces externos 
 Javián - Página Web Oficial
 Javián Antón - Twitter Oficial
 Javián Antón - Ficha en Imdb 

Cantantes masculinos de España
Cantantes de la provincia de Sevilla
Participantes de la primera edición de Operación Triunfo
Concursantes de OT
Nacidos en Dos Hermanas